MS, Ms:

 MS — поштовий індекс штату Міссісіпі.
 MS (від  — «рукопис») — скорочення, яке пишеться після назви біологічного таксона, щоб показати, що ця назва не була опублікована (оприлюднена), а згадувалося іншим чином.
 Microsoft — американська комп'ютерна корпорація.
 Master of Science— магістр наук (вчений ступінь).
 Memory Stick — носій інформації на основі технології флеш-пам'яті від корпорації Sony.
 Meteor Scatter (метеорна радіозв'язок) — один з видів радіозв'язку з відбиттям від метеорів та метеорних слідів.
 Multiple Sclerosis (розсіяний склероз) — хронічне прогресуюче демієлінізуюче захворювання нервової системи.
 Ms. (Міз) — нейтральне звернення до жінки в англомовних країнах.
 .ms— національний домен верхнього рівня для Монтсеррата.
 ms — код малайської мови.